The Little Match Girl è la versione in inglese del titolo della fiaba di Hans Christian Andersen nota in italiano con il titolo di La piccola fiammiferaia (1848). Può inoltre riferrirsi a:

Cinema
The Little Match Girl – cortometraggio muto britannico del 1914 diretto da Percy Nash
The Little Match Girl – cortometraggio muto statunitense del 1921 diretto da Robert Olsson
The Little Match Girl – cortometraggio d'animazione statunitense del 1937 diretto da Arthur Davis, nominato ai premi Oscar 1938

Televisione
The Little Match Girl – film per la televisione statunitense del 1974 diretto da Richard Bramall e Tom G. Robertson
La piccola fiammiferaia (The Little Match Girl) – film per la televisione statunitense del 1987 diretto da Michael Lindsay-Hogg
The Little Match Girl – cortometraggio d'animazione per la televisione statunitense del 1990  di 30 minuti    diretto da Michael Sporn con F. Murray Abraham come narratore

Pagine correlate
La piccola fiammiferaia